Halichondriida är en ordning av svampdjur. Halichondriida ingår i klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Halichondriida